Fuchsgrabenbach ist der Name folgender Gewässer: 

in Österreich:
 Fuchsgrabenbach (Ardlingbach), linker Zufluss des Ardlingbaches im Bezirk Murtal, Steiermark
 Fuchsgrabenbach (Kleiner Lungitzbach), linker Zufluss des Kleinen Lungitzbaches im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Fuchsgrabenbach (Leibenbach), linker Zufluss des Leibenbaches im Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Fuchsgrabenbach (Oswaldgrabenbach), rechter Zufluss des Oswaldgrabenbaches im Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Fuchsgrabenbach (Pusterwaldbach), rechter Zufluss des Pusterwaldbaches im Bezirk Murtal, Steiermark
 Fuchsgrabenbach (Raab), linker Zufluss der Raab im Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Fuchsgrabenbach (Röselgrabenbach), linker Zufluss des Röselgrabenbaches im Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Fuchsgrabenbach (Sauraubach), linker Zufluss des Sauraubaches im Bezirk Murau, Steiermark